

Населені пункти та їхні частини
 Київець (Кійовець) — село в гміні Залесе Більського повіту Люблінського воєводства
 Кійовець — село в гміні Слесін Конінського повіту Великопольського воєводства
 Кійовець — частина села Гірки (Ґуркі) в гміні Березів Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Кійовець — осада в гміні Залесе Більського повіту Люблінського воєводства
 Кійовець — лісова осада в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства

Див. також 
 Київець

Примітки